Ankyramorpha är en utdöd klad av procolophonomorpha parareptiler som levde från yngre perm (mitten av Sakmarian stadiet) fram till äldre trias (äldre Rhaetian stadiet) i Afrika, Antarktis, Asien, Australien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Flöjande kladogram visar Ankyramorpha Procolophonomorpha av Linda A. Tsuji, Johannes Müller och Robert R. Reisz, 2012.

Referenser

Noter

Reptiler under perm
Förhistoriska reptiler från Europa